Erik Pevernagie – pittore belga (1939)
 Louis Pevernagie – pittore belga (1904-1970)